Александр Михайлович Савин (20 октября 1984, Боровичи, Новгородская область, СССР) — российский футболист, нападающий.

Карьера 
Первый профессиональный клуб — «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочёк, за который выступал во втором дивизионе в 2001—2006 годах. В 2007 году провёл пять матчей за ставший в том сезоне чемпионом Казахстана клуб «Актобе», следующий сезон провёл в «Астане». В 2009 году вернулся в Россию, где играл за «Волочанин-Ратмир» (2009, 2011), «Ротор» Волгоград (2010), «Волгу» Тверь (2012—2013).

21 июня 2013 года подписал контракт с клубом «Тосно». Забив в сезоне 12 мячей, стал лучшим бомбардиром команды в сезоне ПФЛ 2013/2014 и вошёл в число топ-5 бомбардиров группы «Запад». 2 июля 2014 перешёл в «Динамо» Санкт-Петербург, но уже через два месяца, 27 августа, расторг контракт. В сезоне 2014/2015 играл в клубе Сочи, выступавшем в зоне «Юг». С 2016 по 2017 играет в эстонском клубе Калев. С 2017 по 2018 год в крымском Рубине.

С 2018 года — в любительских клубах Санкт-Петербурга: «ЛАЗ» (2018) и Динамо (2019). С каждым из них завоёвывал серебряные медали города. Летом 2020 года покинул динамовцев. Осенью 2020 года числился как игрок петербургского любительского клуба «Ядро», однако не сыграл ни одного матча и был отзаявлен.

С 1 ​мая 2021 года выступает за клуб «Приозерск» в чемпионате Ленинградской области.

Достижения 
 Победитель Второго дивизиона (1): 2013/2014
 Обладатель Кубка МРО «Северо-Запад» (1): 2019
 Серебряный призёр Чемпионата Санкт-Петербурга (2): 2018, 2019
 Обладатель Кубка Санкт-Петербурга (1): 2019
 Победитель Ленинградской области (1) 2021

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте статистики Федерации футбола Санкт-Петербурга
 Профиль на официальном сайте статистики Федерации футбола Ленинградской области

Футболисты России
Игроки ФК «Волочанин»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Волга» Тверь
Игроки ФК «Тосно»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Сочи» (2013)
Игроки ФК «Калев» Силламяэ